Морин Коннелл (род. 2 августа 1931) — британская актриса.

Личная жизнь 
20 июля 1956 года Коннелл вышла замуж за британского кинорежиссёра, сценариста и продюсера Джона Гиллермина. С 1968 года они проживали в районе Лос-Анджелеса. У них было двое детей, Мишель и Майкл-Джон, последний из которых погиб в 1984 году в автокатастрофе в Траки, Калифорния.

Избранная фильмография 
 Золотая слоновая кость (1954)
 Порт Африка (1956)
 Восход луны (1957)
 Счастливчик Джим (1957)
 Город под судом (1957)
 Убей её нежно (1957)
 Снежный человек (1957)
 Бурный переход (1958)
 Человек наверху (1958)
 Рядом с отсутствием времени (1958)
 Завершающее прикосновение (1959)
 Никогда не отпускай (1960)
 Опасность на моей стороне (1962)
 Угонщик самолётов (1972)

Телевидение 
 Телевизионный театр ITV (1955)
 Приключения Скарлета Пимпернеля (1956) (Эпизод 4: «Повесть о двух косичках»)
 Шпионаж (сериал) («Снег на Каме», эпизод) (1964) (как Ева Марстон)
 Сериал "Опасный человек " («Вчерашние враги», серия 2, серия 1) Джо Даттон (1964)

Примечания

Ссылки 
 
Иммигрировавшие в США из Великобритании
Актрисы телевидения Великобритании
Киноактрисы Великобритании
Персоналии:Найроби